Bronisław Nowiński (zm. 1922) – polski szlachcic, burmistrz Leżajska
 Krzysztof Nowiński (1938–2007) – polski archeolog, dziennikarz, publicysta
 Marian Nowiński (1897–1977) – polski botanik, rolnik, leśnik
 Marian Nowiński (1944–2017) – polski malarz i grafik
 Ryszard Nowiński – polski hokeista
 Stanisław Nowiński – polski technik agronom, poseł
 Tadeusz Nowiński (1900–?) – major kawalerii Wojska Polskiego, oficer Oddziału II Sztabu Głównego
 Tomasz Nowina-Nowiński (zm. 1830) – proboszcz generalny miechowski, generał – przełożony bożogrobców polskich
 Wiesław Nowiński – polski naukowiec , profesor
 Wojciech Nowiński (1948–2019) – polski piłkarz ręczny, trener piłki ręcznej, komentator sportowy

Polskie nazwiska